Condado de Shelby es el nombre de 9 condados de Estados Unidos:

 Condado de Shelby: Condado de Alabama;
 Condado de Shelby: Condado de Illinois;
 Condado de Shelby: Condado de Indiana;
 Condado de Shelby: Condado de Iowa;
 Condado de Shelby: Condado de Kentucky;
 Condado de Shelby: Condado de Misuri;
 Condado de Shelby: Condado de Ohio;
 Condado de Shelby: Condado de Tennessee;
 Condado de Shelby: Condado de Texas.